USS Iwo Jima je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Iwo Jima (CV-46) 
 USS Iwo Jima (LPH-2) 
 USS Iwo Jima (LHD-7)

Iwo Jima